Die Hündin steht für:

 Die Hündin (1931) (La Chienne), französischer Film von Jean Renoir
 Die Hündin (1966) (La Perra), argentinisch-mexikanischer Film von Emilio Gomez Muriel 

Siehe auch:
 Die Hündin und ihre Freundin